Montanaro steht für:

 Montanaro, eine italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Turin, Region Piemont

Montanaro ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Montanaro (* 1973), deutsche Musicaldarstellerin
 Arthur Forbes Montanaro (1862–1914), britischer Offizier
 Carlo Montanaro, Operndirigent
 Lucio Montanaro (* 1951), italienischer Schauspieler
 Sabino Augusto Montanaro (1922–2011), paraguayischer Politiker